Bånholmsfjärden kan syfta på följande platser:

Finland 

 Bånholmsfjärden, Raseborg, Nyland, 
 Bånholmsfjärden, Borgå, Nyland, 

Robotskapade Finlandförgreningar